Йожеф Надь:
 Надь, Йожеф (1892—1963) — венгерский футболист и тренер.
 Надь, Йожеф (1881—?) — венгерский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1908.
 Надь, Йожеф — венгерский борец.